Whicher est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1814-1881), détective anglais
Ross Whicher (1918-2002), homme politique canadien en Ontario

Toponyme

, chaîne de montagne d'Australie-Occidentale
, parc national d'Australie-Occidentale

Voir aussi
which, commande Unix

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme